Kavasch ist der Familienname folgender Personen:

 Julius Kavasch (1920–1978), deutscher Schulleiter und Hobbyastronom
 Wulf-Dietrich Kavasch (1944–2021), deutscher Tierarzt und Kommunalpolitiker

Kavasch steht für:
 (4251) Kavasch, ein Asteroid, (siehe Liste der Asteroiden, Nummer 4001 bis 4500)